Ateleia kan syfta på:

 Ateleia (djur) – ett släkte tvåvingar
 Ateleia (växter) – ett släkte av växter